La « reine Margot » est le surnom familier donné à Marguerite de France (1553-1615), couramment appelée « Marguerite de Valois ».

Il est devenu le titre d'un célèbre roman français d'Alexandre Dumas, La Reine Margot, publié en 1845 et ayant fait l'objet de nombreuses adaptations.

Cinéma 
 1910 : La Reine Margot, film français  réalisé par Camille de Morlhon
 1914 : La Reine Margot, film français réalisé par Henri Desfontaines
 1954 : La Reine Margot, film français réalisé par Jean Dréville
 1994 : La Reine Margot, film français réalisé par Patrice Chéreau

Télévision 
 1961 : La Reine Margot, téléfilm français réalisé par René Lucot
 1997 : La Reine Margot, série télévisée réalisée par

Galerie 
 La Reine Margot, une galerie parisienne fondée en 1937

Homonymie de titre